Clarendon Hills peut désigner :

 Clarendon Hills, un village du comté de DuPage dans l'Illinois, aux États-Unis.
 , la gare de Clarendon Hills.
 Une colline à Somerville (Massachusetts) aux États-Unis.
 , un vin australien.